Papir Harris I
 Papir Harris 500